«Viikate» — финская рок-группа.
 Виикате, Каарле (Калле Виртанен) — финский рок-музыкант.